Английска висша лига 2009/10 е 18-ия сезон на Английската висша лига откакто е основана през 1992. Общо 20 отбора участват в лигата, като Манчестър Юнайтед защитават титлата си. Сезонът започна с мач между Челси и Хъл Сити на 15 август 2009 като Челси победиха с 2 – 1 на Стамфорд Бридж. Стивън Хънт от Хъл Сити вкара първия гол за този сезон на Висшата лига на дебюта си. Сезонът завърши на 9 май 2010. Кръговете бяха обявени на 17 юни. За първи път в историята на Висшата лига няма равенства в първия ден.

Отбори 
Нюкасъл Юнайтед, Мидълзбро и Уест Бромич Албиън изпаднаха в Чемпиъншип 2009/10, след като завършиха на последните три места през сезон 2008/09. Нюкасъл отпаднаха от Висшата лига за първи път след промоцията им през 1993. Мидълзбро се завърнаха в Чемпиъншип след 11-годишен престой в най-високото стъпало на английския футбол, докато Уест Бромич Албиън бяха там само един сезон.

Трите изпаднали отбора бяха заменени от шампиона на Чемпиъншип 2008/09, Уулвърхямптън Уондърърс, вторият Бирмингам Сити и победителите от баражите Бърнли. Уулвърхямптън играят техният първи сезон във Висшата лига от сезон 2003/04, а Бърнли се завърнаха след 33 години чакане. Бирмингам Сити, от друга страна, сменят Висшата лига и Чемпиъншип за четвърти път подред.

Информация 

 Мениджърите са от началото на сезона.

Промени в мениджърите

Промени в собствениците

Турнирна таблица 

Източник: Английска висша лига

1 На Портсмут са отнети 9 точки за преминаване в администрация.

Повече за европейските турнири:
а) Портсмут иска лиценз от УЕФА, но им е отказан. Тъй като другият финалист за ФА Къп Челси си е осигурил място в Шампионска лига за 2010/11, мястото в плей-офите на Лига Европа 2010/11 получава шестият отбор.
б) Манчестър Юнайтед печели Карлинг Къп и участва в Шампионска лига 2010/11, мястото в третия квалификационен кръг на Лига Европа получава отборът завършил на седмо място.
в) Още едно място в първия квалификационен кръг на Лига Европа може да отиде при отбор от Англия чрез инициативата УЕФА Феърплей. Ако Висшата лига има едно от първите три места в класацията Феър Плей F20 в Европа.

(Ш) = Шампион, (О) = Отпадане, (П) = Промоция, (К) = Квалификация за съответния турнир или фаза, (ТК) = Отбор класирал се за съответния турнир, но неопределена фаза, (Б) = Победител в плей-офите, (А) = Продължава в следващ кръг

Резултати 

Източник: Английска висша лига

Статистика

Голмайстори

Асистенти

Резултати 
 Най-бързо вкаран гол: 36 секунди – Дарън Бент за Съндърланд срещу Тотнъм Хотспър (3 април 2010)
 Най-късно вкаран гол: 90+5 минути и 48 секунди – Уейд Елиът за Бърнли срещу Хъл Сити (10 април 2010)
 Първи автогол за сезона: Стивън Джордан (Бърнли) за Стоук Сити, 32 минути и 28 секунди (15 август 2009)
 Първи хет-трик за сезона: Джермейн Дефоу (Тотнъм Хотспър) срещу Хъл Сити (19 август 2009)
 Най-бърз хет-трик за сезона: 6 минути – Джермейн Дефоу (Тотнъм Хотспър) срещу Уигън Атлетик (22 ноември 2009)
 Най-голяма победа: 8 гола
 Тотнъм 9 – 1 Уигън Атлетик (22 ноември 2009)
 Челси 8 – 0 Уигън Атлетик (9 май 2010)
 Най-много голове в едно полувреме: 9 гола – Тотнъм 9 – 1 (1 – 0 на полувремето) Уигън Атлетик (22 ноември 2009)
 Най-много голове в едно полувреме от един отбор: 8 гола – Тотнъм 9 – 1 Уигън Атлетик (22 ноември 2009)
 Най-много голове от загубил отбор: 3 гола
 Манчестър Юнайтед 4 – 3 Манчестър Сити (20 септември 2009)
 Уест Хям Юнайтед 5 – 3 Бърнли (28 ноември 2009)
 Манчестър Сити 4 – 3 Съндърланд (19 декември 2009)
 Най-много голове в мач, вкарани от един играч: 5 гола – Джермейн Дефоу за Тотнъм срещу Уигън Атлетик (22 ноември 2009)
 Най-кратко време между два гола: 50 секунди – Робин ван Перси (41'52") и Сеск Фабрегас (42'42") за Арсенал срещу Тотнъм Хотспър (31 октомври 2009)
 Най-много автоголове в мач от един отбор: 3 – Портсмут (Антъни Ванден Боре, Ричард Хюз и Марк Уилсън) срещу Манчестър Юнайтед (6 февруари 2010)

Дисциплина 
 Първи жълт картон за сезона: Бернард Менди за Хъл Сити срещу Челси, 45+1 минута и 30 секунда (15 август 2009)
 Първи червен картон за сезона: Шон Дейвис за Болтън Уондърърс срещу Ливърпул, 53 минути и 57 секунди (29 август 2009)
 Най-късно даден картон: Бари Фъргюсън (червен), 90+5 минути и 27 секунди за Бирмингам Сити срещу Манчестър Сити (1 ноември 2009)
 Най-много жълти картони в един мач: 9
 Манчестър Юнайтед 2 – 1 Арсенал – 3 за Манчестър Юнайтед (Уес Браун, Патрис Евра и Уейн Руни) и 6 за Арсенал (Мануел Алмуния, Бакари Саня, Уилям Галас, Емануел Ебуе, Александър Сонг и Робин ван Перси) (29 август 2009)
 Съндърланд 1 – 1 Уигън Атлетик – 4 за Съндърланд (Лорик Кана, Лий Кетърмол, Кенуайн Джоунс и Джорд МакКартни) и 5 за Уигън Атлетик (Гари Колдуел, Майнор Фигуероа, Джеймс МакКарти, Чарлс Н'Зогбия и Юго Родайега) (6 февруари 2010)
 Най-много червени картони в един мач: 3 – Портсмут 1 – 1 Съндърланд – 1 за Портсмут (Рикардо Роча) и 2 за Съндърланд (Лий Кетърмол и Дейвид Мейлър) (9 февруари 2010)

Други 
 Най-дълго продължение на първото полувреме: 8 минути, 26 секунди – Стоук Сити срещу Челси (12 септември 2009)
 Най-дълго продължение на второто полувреме: 10 минути, 25 секунди – Хъл Сити срещу Астън Вила (21 април 2010)
 Най-лош старт в Английската висша лига: 0 точки от 7 мача – Портмсут (26 септември 2009). Поредицата от загуби спира на 3 октомври 2009 с победа 1 – 0 срещу Уулвърхямптън

Награди

Месечни награди

Външни препратки 
 Официален сайт на Премиършип
 Български сайт на Премиършип 

2009/10